Říčany is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Říčany (okres Praha-východ), gemeente in okres Praha-východ
 Říčany (okres Brno-venkov), gemeente in okres Brno-venkov